Euphysa är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Forbes 1848. Euphysa ingår i familjen Euphysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Euphysa